«With Me» () — третий сингл с альбома «Underclass Hero» канадской панк-рок-группы Sum 41. Первый раз группа спела рок-балладу в живую 26 января 2008 на Daytona International Speedway в Дейтоне-Бич, Флорида. 4 февраля Sum 41 объявили что сняли клип на эту песню. Сам сингл доступен только в цифровом виде.

Так же песня прозвучала в 7 серии 1 сезона сериала «Сплетница».

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы Sum 41
Синглы 2008 года
Эмо-песни